Ни́колич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Николич, Алекса (род. 1995) — сербский баскетболист.
 Николич, Александр (1924—2000) — югославский баскетбольный тренер, создатель сербской тренерской школы, чемпион мира и Европы.
 Николич, Алексей (род. 1995) — словенский баскетболист.
 Николич, Драган (1943—2016) — сербский актёр театра и кино.
 Николич, Елена (род. 1982) — сербская волейболистка.
 Николич, Жарко (род. 1938) — югославский футболист.
 Николич, Живоин (1911—1990) — югославский военачальник времён Второй мировой войны, генерал-полковник ЮНА, Народный герой Югославии.
 Николич, Иван Михайлович (1820—1879) — российский педагог, помощник попечителя рижского и казанского учебных округов.
 Николич, Йован (род. 1991) — черногорский футболист.
 Николич, Майя (род. 1975) — сербская певица.
 
 
 Николич, Небойша (род. 1968) — боснийский шахматист.
 Николич, Ненад (род. 1959) — югославский и хорватский футболист, тренер.
 
 Николич, Николай Иванович (ок. 1830—1888) — вице-губернатор Кубанской области.
 Николич, Николета (род. 1992) — сербская футболистка.
 Николич, Предраг (род. 1960) — боснийский шахматист.
 Николич, Ратко (род. 1977) — югославский и сербский футболист.
 Николич, Станимир (1935—2021) — сербский шахматист.
 Николич, Стефан (род. 1990) — черногорский футболист.
 Николич, Томислав (род. 1952) — сербский политический деятель.
 Николич, Урош (род. 1993) — сербский футболист.
 Николич, Юлия Игоревна (1983—2021) — македонская гандболистка.

Примечания